Psilopezia — рід грибів родини Pyronemataceae. Назва вперше опублікована 1847 року.

Класифікація 
Згідно з базою MycoBank до роду Psilopezia відносять 25 офіційно визнаних видів:

Примітки

Джерела 
 Berkeley, M.J. 1847. Decades of fungi. Decade XII-XIV. Ohio fungi. London Journal of Botany. 6:312-326 - P.325

Роди грибів
Пецицоміцети